Давиде Мартинелли (; род. , Пеша, провинция Брешиа, области Ломбардия, Италия) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий с 2020 года за команду мирового тура «». Сын известного итальянского велогонщика Джузеппе Мартинелли, являющегося с 2010 года спортивным директором команды .

Карьера

Достижения 

2011
 1-й  Чемпион Италии по трековым вылогонкам среди юниоров в индивидуальной гонке преследования
 1-й на Memorial Davide Fardelli (U-23)
 6-й на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту среди юниоров в индивидуальной гонке преследования
2012
 2-й на Чемпионате Италии по шоссейному велоспорту среди мужчин в возрасте до 23 лет в индивидуальной гонке преследования
 3-й на Circuito del Porto
2013
 1-й  Чемпион Италии по шоссейному велоспорту среди мужчин в возрасте до 23 лет в индивидуальной гонке преследования
 3-й на Circuito del Porto
 6-й на Средиземноморских играх в индивидуальной гонке преследования
 9-й на Chrono Champenois
2014
 1-й  Чемпион Италии по шоссейному велоспорту среди мужчин в возрасте до 23 лет в индивидуальной гонке преследования
 1-й  на Туре де л’Авенир — ОК
 2-й  на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту среди мужчин в возрасте до 23 лет в индивидуальной гонке преследования
 6-й на Circuito del Porto
 7-й на Chrono Champenois
 9-й на Trofeo Edil C
2015
 1-й  Чемпион Италии по шоссейному велоспорту среди мужчин в возрасте до 23 лет в индивидуальной гонке преследования
 3-й  на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту в групповой гонке (U-23)
 7-й на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту в индивидуальной гонке преследования
 3-й на Gran Premio Industrie del Marmo
 3-й на Chrono Champenois
 5-й на Coppa della Pace
 6-й на GP Laguna
 6-й на Paris–Roubaix Espoirs (U-23)
 8-й на Gran Premio della Costa Etruschi
2016
 1-й на этапе 1 на Туре Польши
 1-й на этапе 2 на Туре Прованса
 4-й на Стер ЗЛМ Тур — ГК
2017
 10-й на Хандзаме Классик
 10-й на Классика Брюсселя
 10-й на Гран-при Ефа Схеренса
2018
 1-й на этапе 1 (КГ) на Адриатика - Ионика
2019
 3-й  на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту в командной гонке
 9-й на Хейстсе Пейл

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 
 
 
 

Велогонщики Италии
Велогонщики по алфавиту